Bílovice heißen folgende geographische Objekte:

 Bílovice nad Svitavou, Gemeinde im Okres Brno-venkov, Tschechien
 Bílovice u Uherského Hradiště, Gemeinde im Okres Uherské Hradiště, Tschechien
 Bílovice-Lutotín, Gemeinde im Okres Prostějov, Tschechien
 Velké Bílovice, Gemeinde im Okres Břeclav, Tschechien
 Bílovice, Ortsteil von Bílovice-Lutotín, Okres Prostějov, Tschechien